A Prva Liga 1991–1992-es szezonja volt a bajnokság első idénye Jugoszlávia felbomlása óta. A bajnokságban 21 csapat vett részt, így minden fordulóban volt egy szabadnapos csapat. A bajnok az SCT Olimpija lett.

Végeredmény

Külső hivatkozások 
 A szlovén szövetség oldala 
 A szlovén szövetség oldala 

Szloven 1
Szloven 1
Szlovén labdarúgó-bajnokságok